Cheryl – nome proprio di persona femminile
 Cheryl – cantante britannica
 Cheryl – personaggio della sitcom La vita secondo Jim
 Cheryl – standard jazz scritto da Charlie Parker
 Cheryl – singolo di Yung Gravy del 2017